Джим Питерс (; ) — британский легкоатлет, который специализировался в марафоне. За время выступлений 4 раза устанавливал мировой рекорд в марафоне.

На летних Олимпийских играх 1948 года выступал в беге на 10 000 метров, где занял 8-е место. На летней Олимпиаде 1952 года бежал марафон, но не смог закончить дистанцию. Победитель Энсхедского марафона 1953 года — 2:19.22. Чемпион Великобритании 1946 года в беге на 6 миль, а также в марафоне в 1951, 1952, 1953 и 1954 годах.

Мировые рекорды 
 14 июня 1952 Политехнический марафон — 2:20.43
 13 июня 1953 Политехнический марафон — 2:18.41
 4 октября 1953 Марафон Турку — 2:18.35
 26 июня 1954 Политехнический марафон — 2:17.40

Примечания

Ссылки 
 Джим Питерс на sports-reference.com 

Бегуны на длинные дистанции Великобритании
Марафонцы Великобритании
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1948 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Чемпионы Великобритании по лёгкой атлетике